Рукометна репрезентација Хрватске је рукометни тим који представља Хрватску на међународним такмичењима и под контролом је Хрватског рукометног савеза.

Хрватски рукометни савез је основан октобра 1941. године, а прва утакмица репрезентације Хрватке одиграна је 14. јуна 1942. у Загребу са репрезентацијом Мађарске (0:9). После Другог светског рата обновљен је рад 19. децембра 1948. под именом Рукометни савез Хрватске. Године 1992. је променио име у Хрватски рукометни савез. У Светску рукометну федерацију (ИХФ) примљен је 4. априла 1992, а члан Европске рукометне федерације (ЕХФ) постаје 23. маја 1992. Прво велико такмичење је било Европско првенство у рукомету у Португалији 1994. када је освојила бронзану медаљу. Од тада са успехом учествује на олимпијским играма, светским и европским првенствима.

Учешћа репрезентације на међународним такмичењима 
До 1992. рукометаши Хрватске су играли за репрезентацију Југославије.

Олимпијске игре

Светска првенства

Европска првенства

Састав рукометне екипе на ЕП 2020. 

Селектор: Лино Червар 

Опрема:
1. бели дрес и бели шорц, наранџсти голман
2. плани дрес и плави шорц, жути голман

Састави репрезентација које су освојиле златне медаље 
 Атланта 1996.
Патрик Ћавар, Славко Голужа, Божидар Јовић, Ненад Кљајић, Венио Лосерт, Валтер Матошевић, Алваро Начиновић, Горан Перковац, Изток Пуц, Златко Сарачевић, Ирфан Смајлагић, Бруно Гудељ, Зоран Микулић, Владимир Јелчић, Валнер Франковић, Владимир Шустер.
 Португал 2003.
Мирза Џомба, Ренато Сулић, Блаженко Лацковић, Ивано Балић, Петар Метличић, Божидар Јовић, Славко Голужа, Никша Калеб, Давор Доминиковић, Тончи Валчић Владо Шола.
 Атина 2004.
Ивано Балић, Давор Доминиковић, Мирза Џомба, Славко Голужа, Никша Калеб, Блаженко Лацковић, Венио Лосерт, Валтер Матошевић, Петар Метличић, Владо Шола, Денис Шпољарић, Горан Шпрем, Игор Вори, Драго Вуковић, Ведран Зрнић

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Хрватске

Спољашње везе 

 Хрватски рукометни савез - званичан сајт

Хрватска
Репрезентације Хрватске
Рукомет у Хрватској